Alexander Vinogradov puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Aleksandr Pavlovich Vinogradov (1895-1975), geoquímico soviético, académico de la Academia de Ciencias de la URSS.
 Alexandr Vinográdov (n. 1951), piragüista soviético.
 Alexander Vinogradov (n. 1976), cantante de ópera ruso.